Agronômica, une municipalité l'État de Santa Catarina ;
 Agronômica, un quartier de la municipalité de Florianópolis.